Alexander Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Creek (Little Choctawhatchee River), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Alexander Creek (Cedar Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Alexander Creek (Middle Fork Boise River), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Alexander Creek (Big Creek), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Alexander Creek (Volga River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Alexander Creek (Alligator Bayou), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Alexander Dry Creek, Fluss im Bundesstaat Kansas
 Alexander Springs Creek, Fluss im Bundesstaat Florida

Alexander Creek ist der Name folgender Orte:
 Alexander Creek (Alaska), Ortschaft im Bundesstaat Alaska (Matanuska-Susitna)

Siehe auch:
 Alex Creek